

Річниці

Річниці заснування, утворення

Річниці від дня народження

Події

З'явилися

Зникли

Особи

Народилися 
 1 січня — український поет, журналіст, диригент Всеволод Будний;  1986 у Лівінгстоні (США)

Померли

Призначено, звільнено

Див. також 
 1920 у Тернопільському воєводстві

Примітки

Джерела 
 1920 //

Посилання